Madraça Kukeldash (Bucara)
Madraça Kukeldash (Tasquente)

Desambiguações de templos